Рыбное  () — историческая местность в Днепровском районе города Киев.

История 
Посёлок возник в 1946 году при «Совхозе Рыбное». Здесь были свиноферма и бойня. До 1994 года Рыбное являлось посёлком при совхозе.

География 
Посёлок расположен на востоке административного района — между Броварским проспектом и ж/д линией Киев—Бровары. Рыбное окружено лесом Днепровского лесничества, что в составе Дарницкого лесопаркового хозяйства.

Западнее расположено урочище и заказник Рыбное (площадь 4 га), южнее — заказник Пляховая (площадь 100 га).

Застройка 
Здесь есть единственная улица Береговая, соединяющая посёлок с Броварским проспектом. 

Застройка посёлка представлена 4 2-этажными и 6 одноэтажными жилыми домами. Отсутствуют объекты инфраструктуры.

Транспорт 
До 23 мая 2012 года отсутствовало транспортное сообщение с поселком, до введения нового маршрута маршрутного такси №154 (курсирует трижды в день).

Источники 

 Попов знайшов загублених у Києві
 Селище Рибне сполучили з Києвом автобусним маршрутом
 Маршрутне таксі №154

Исторические местности Киева
Днепровский район (Киев)